Adair este un nume propriu care poate fi atât un prenume cât și un nume de familie. S-ar putea referi la

Oameni 

 Adair (nume), nume propriu, atât prenume cât și nume de familie
 Adair Baronets din clasa nobiliară a baronilor din Regatul Unit

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Adair, numele a patru comitate

Locuri din Statele Unite 

 Adair, statul 
 Adair, statul 
 Adair, statul 
 Adair, statul 
 Adair Township, comitatul Camden, statul 
 Adair Village, statul 
 Camp Adair''', statul Oregon
 E. Ross Adair Federal Building and United States Courthouse Fort Adair, un depozit al aniilor târzii 1700, aflat la sud de Knoxville, statul 

 Alte utilizări 

 USS Adair (APA-91), un vas de atac de tipul Windsor din WWII
 Adair (band), o formație de muzică din Saint Louis, 
 Adair v. United States, o decizie din anul 1908 a Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii
 Adair Vineyards, vie din Thaddeus Hait Farm, localitatea Plattekill, statul 
 Adair sepia'', un anumit gen de gresie decorativă care se găsește în Ontario, Canada

Vezi și 

 Adair County
 Adair County High School

Nume proprii